F50 kan syfta på:

 Fokker 50 – ett nederländskt trafikflygplan (1985)
 Ferrari F50 – en italiensk supersportbil